Сад наслаждений:

 «Сад наслаждений» (1925) — фильм Альфреда Хичкока
 «Сад наслаждений» (1970) — фильм Карлоса Сауры
 «Сад наслаждений», также «Сад утех» — средневековая иллюстрированная энциклопедия, составленная Геррадой Ландсбергской в 1185 году.